Firebird (englisch „Feuervogel“) steht für:

 Firebird (2021), estnisch-britischer Film aus dem Jahr 2021
 Firebird (Datenbank), ein quelloffenes Datenbanksystem
 Firebird (Fahrradmarke), eine Fahrradmarke des Versandhauses Otto
 Firebird (Six Flags America), eine Stahlachterbahn in Upper Marlboro, USA
 Firebird (Trompete), eine Trompete
 Mozilla Firebird, siehe Mozilla Firefox #Name
 Firebird Software, britischer Hersteller von Computerspielen
 General Motors Firebird, eine Serie von Konzeptfahrzeugen
 Pontiac Firebird, ein Pkw-Modell von Pontiac
 Northrop Grumman Firebird, ein US-amerikanisches Spionageflugzeug
 Gibson Firebird, eine E-Gitarre der Gibson Guitar Corporation

Siehe auch:
 Feuervogel (Begriffsklärung)